Соревнования по метанию диска у мужчин на летних Олимпийских играх 2008 в Пекине проходили 16 августа (квалификация) и 19 августа (финал) на Пекинском национальном стадионе.

Медалисты

Квалификация участников 
Национальный олимпийский комитет (НОК) каждой страны имел право заявить для участия в соревнованиях не более трёх спортсменов, выполнивших норматив А (64,50 м) в квалификационный период с 1 января 2007 года по 23 июля 2008 года. Также НОК мог заявить не более одного спортсмена из числа выполнивших норматив В (62,50 м) в тот же период. Квалификационные нормативы были установлены ИААФ.

Рекорды 
Данные приведены на начало Олимпийских игр

По итогам соревнований оба рекорда остались прежними.

Соревнования 
Для попадания в финал спортсменам необходимо в квалификации показать результат не хуже 64,50 м. В финал попадают минимум 12 атлетов. Если количество выполнивших квалификацию больше, то в финал попадают все спортсмены, выполнившие квалификацию. В том случае, если количество выполнивших квалификацию меньше 12-ти, то спортсмены отбираются в финал по лучшему результату.

Результаты указаны в метрах. Также использованы следующие сокращения:

Квалификация

Группа А 
16 августа 2008, 10:40

Группа B 
16 августа 2008, 12:05

Финал 
19 августа 2008, 21:00

Примечания

Ссылки 

Метание диска на Олимпийских играх